

Cinema 
 Daredevil – film del 2003 diretto da Mark Steven Johnson
 Daredevil – personaggio del Marvel Cinematic Universe

Fumetto 
 Daredevil – personaggio dei fumetti Lev Gleason Publications
 Devil (in originale Daredevil) – supereroe dei fumetti Marvel Comics
 Daredevil – la principale collana in lingua originale (inglese) sul personaggio Marvel

Musica 
 Daredevil – album dei Fu Manchu del 1995

Persone 
 Daredevil – soprannome dello sportivo estremo statunitense Dean Potter

Altro 
 Daredevil – serie televisiva del 2015
 Daredevil – videogioco

Pagine correlate 
Devil

Altri progetti